Совет при Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества в Российской Федерации — совещательный орган при Президенте Российской Федерации, созданный для обеспечения взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений, научных и других организаций при рассмотрении вопросов, связанных с развитием информационного общества в Российской Федерации.

История 
О предстоящем создании Совета было объявлено Президентом России Д. А. Медведевым, в его выступлении «О реализации Стратегии развития информационного обществав Российской Федерации», который прозвучал на заседании прездиума Госсовета 17.07.2008.

В итоге, Совет был образован Указом Президента Российской Федерации от 1 ноября 2008 г. № 1576, этим же указом утверждено Положение о Совете и его состав, Совет был возглавлен лично Медведевым.

Документ об образовании Совета утратил силу с 24 января 2012 года в связи с изданием Указа Президента от 24.01.2012 № 104.

Практическая деятельность 
После создания Совет был определён в качестве головного и координирующего органа по всем вопросам, связанным с информатизацией российского государства, которая являлась, с точки зрения Д. А. Медведева стратегической задачей на период его президентского правления. Медведев видел Совет инструментом для реализации этой задачи:«Ради чего мы создали этот Совет? Нас не устраивает, что по ключевым показателям развития информационного общества мы еще колоссально далеки от большинства развитых государств. В соответствующих международных рейтингах Россия занимает, даже, не 20-30 — , а 70-80-е места! Это при том, что у нас в целом очень высокий исторический интеллектуальный потенциал. Отставание от стран-лидеров не уменьшается, а, как это ни парадоксально, в условиях развития экономики и в целом улучшения жизни, наоборот, нарастает. По индексу развития электронного правительства мы были в 2005-м году на 56-м месте, а в 2007 году достигли 92-го. Это говорит о том, что у нас нет никакого электронного правительства, все это — химера. В рейтинге готовности стран к сетевому миру мы также находимся на „почетном“ 72-м месте. … Важная тема — это информационные технологии в социальной сфере…» Д. А. Медведев.

Правительству России была поставлена задача доработать и представить в Совет Национальный план реализации «Стратегии развития информационного общества в России» до 2015 года, Совет должен был оценить и принять (или отправить на доработку) этот план

Правительству России была поставлена задача доработать и представить в Совет Национальный план реализации «Стратегии развития информационного общества в России» до 2015 года, Совет должен был оценить и принять (или отправить на доработку) этот план. Сама Стратегия разрабатывалась с 2003 года Центром развития информационного общества (РИО — Центр) при поддержке Министерства связи и информатизации РФ, которое в 2008 году опубликовало её в каччестве своего нормативного документа. В 2008 году РИО — Центр был преобразован в ИНСОР и продолжил работу над новыми версиями Стратегии. Сам Медведев, при этом, занял пост председателя попечительского совета ИНСОР. Первоначальная версия Национального плана представляла собой всего лишь перечень документов, которые необходимо разработать и принять, однако, на заседании Госсовета, объявив о предстоящем создании Совета по развитию информационного общества, Медведев заявил, что этого — недостаточно и потребовал доработать план, включив в него конкретные шаги и мероприятия.

На первом заседании Совета 12 февраля 2009 г. доработанный план реализации был представлен. Тогда же были внесены предложения о создании межведомственных рабочих групп для координации и реализации указанной Стратегии. Было создано 9 таких межведомственных рабочих групп. Для целей оперативной аналитики и экспертизы происходящего процесса внедрения информационных технологий в российское госуправление был создан Президиум Совета а также экспертно-консультативная группа, разбитая на отраслевые секции.

Непосредственно на этом заседании Совета были поставлены следующие задачи:

 увеличить доступность инфокоммуникационных услуг для населения на всей территории России;
 создать систему аттестации государственных гражданских служащих на владение навыками IT
 обеспечить доступ к информации о деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления через Интернет
 реализовать переход органов госвласти и органов местного самоуправления к предоставлению услуг через Интернет
 обеспечить совершенствование законодательства в сфере электронного документооборота и персональных данных.

Кроме того, был поставлен вопрос о смене срока реализации плана (до 2015 года) на более короткий (до 2011), чтобы синхронизировать его с бюджетным процессом. В результате заседания эти вопросы были отправлены на дополнительную проработку, а Национальный план реализации Стратегии развития информационного общества в России не был утверждён.

В окончательной редакции Национальный план был утвержден Советом спустя 2 года после публикации Стратегии на заседании Совета от 13 февраля 2010 года.

Основные задачи 
(в соответствии с Положением о Совете, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 1 ноября 2008 г. № 1576 - утратил силу - Указ Президента Российской Федерации от 24.01.2012 г. N 104 )

 подготовка предложений Президенту Российской Федерации по развитию информационного общества в Российской Федерации, а также по определению ключевых мер и механизмов, включая государственную поддержку, необходимых для решения этой проблемы;
 рассмотрение основных вопросов развития информационного общества в Российской Федерации, а также определение способов и форм их решения;
 подготовка предложений Президенту Российской Федерации по вопросам реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации, а также по иным вопросам развития информационного общества в Российской Федерации;
 рассмотрение и утверждение плана реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации, разрабатываемого Правительством Российской Федерации;
 анализ практики реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации и иных программ и проектов в области развития информационных и телекоммуникационных технологий, оценка эффективности мер, направленных на развитие в России информационного общества, а также подготовка предложений по совершенствованию деятельности в этой области;
 проведение по поручению Президента Российской Федерации экспертизы проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов по вопросам, связанным с развитием информационного общества в Российской Федерации;
 представление Президенту Российской Федерации ежегодно доклада по вопросам развития информационного общества в Российской Федерации.

Состав Совета

Примечания 

Консультативные органы при президенте Российской Федерации
Информационное общество